De Safari Rally 2000, formeel 48th Sameer Safari Rally Kenya, was de 48e editie van de Safari Rally en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2000. Het was de 323e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Nairobi.

Route

Resultaten

Statistieken

Competitieve secties

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally in 2000
Safari Rally
Sportevenement in Nairobi